Косогорово — название населённых пунктов:

Россия 
 Косогорово — село в Яшкинском районе Кемеровской области.
 Косогорово — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.